ZP pode significar:

 ZP Theart, cantor da banda DragonForce
 ZP, resistência elétrica de Planck

Em matemática, Zp ou, mais corretamente, , pode significar, confusamente, dois tipos diferentes de estrutura algébrica:

 O anel dos inteiros p-ádicos, que são os números p-ádicos cuja representação formal é . Como conjunto, é infinito e não-contável
 O grupo cíclico dos resíduos módulo p, ou o anel correspondente, que, no caso de p ser um número primo, é um corpo primo. Como conjunto, é finito e tem p elementos: 

Quando os dois conceitos são usados no mesmo contexto, costuma-se representar o corpo primo como